Кирилл Леонидович Князев (9 июня 1983, Ижевск, Удмуртская АССР, СССР) — российский хоккеист.

Воспитанник хоккейной школы «Ижсталь». Завершил карьеру в 2018 году. В 2020 году, с 14 февраля по 30 марта, занимал должность спортивного директора новокузнецкого «Металлурга».

Статистика 
                                            --- Регулярный сезон---   ---- Плей-офф ----

Сезон   Команда                      Лига     И   Г   ГП   О  Штр +/-   И   Г   ГП О Штр
--------------------------------------------------------------------------------------
1999-00  Ижсталь-2 (Ижевск)           ПЛ     39   2    2   4  12        -   -   -  -  -
2002-03  Ижсталь (Ижевск)             ВЛ     52  16   11  27  22        -   -   -  -  -
2003-04  Ижсталь-2 (Ижевск)           ПЛ      1   0    1   1   2        -   -   -  -  -
2003-04  Ижсталь (Ижевск)             ВЛ     57  12   10  22  36        5   3   0  3  2
2004-05  Ижсталь (Ижевск)             ВЛ     50  11   11  22  47        4   0   1  1  2
2005-06  Салават Юлаев-2 (УФа)        ПЛ      8   5    4   9   2        -   -   -  -  -
         Салават Юлаев (Уфа)          ЧР     10   0    1   1   0        -   -   -  -  -
         Юность (Минск)               ЧБ     24   8   10  18  16        -   -   -  -  -
2006-07  Торос (Нефтекамск)           ВЛ     55  28   17  45  20        -   -   -  -  -
2007-08  Спартак (Москва)             ЧР     47   4    4   8  18        5   0   1  1  4
         Спартак-2 (Москва)           ПЛ      3   2    4   6   0        -   -   -  -  -
2008-09  Спартак (Москва)            КХЛ     55  11   13  24  34   0    6   1   1  2  0
2009-10  Спартак (Москва)            КХЛ     56  21   10  31  28   0   10   1   0  1  0
2010-11  Спартак (Москва)            КХЛ     51   8    3  11  33  -10   2   1   0  1  0
2011-12  АК Барс (Казань)            КХЛ     11   0    1   1   6   0    -   -   -  -  -
         Нефтехимик (Нижнекамск)     КХЛ     31   4    5   9  18  -4    -   -   -  -  -
2012-13  Динамо (Москва)             КХЛ     23   2    4   6  20  -1    3   0   0  0  0
2013-14  Югра (Ханты-Мансийск)       КХЛ     52   8    2   10 30  -11   -   -   -  -  -
2014-15  Югра (Ханты-Мансийск)       КХЛ     6    0    1   1   2   2    -   -   -  -  - 
2014-15  Торпедо(Нижний Новгород)    КХЛ     26   2    3   5  10   2    1   0   0  0  0
2015-16  Ижсталь (Ижевск)            ВХЛ     28  10   10  20  16   8    -   -   -  -  -
2015-16  Автомобилист (Екатеринбург) КХЛ      0   0    0   0   0   0    -   -   -  -  -
--------------------------------------------------------------------------------------

         КХЛ Всего                          311  56   38  90 155       22   5   1  6  4
         Чемпионат России Всего              57   4    5   9  18        5   0   1  1  4 
         Высшая Лига Всего                  242  77   59 136 141        9   3   1  4  4
         Первая Лига Всего                   50   9   10  19  14        -   -   -  -  -
         Чемпионат Белоруссии Всего          24   8   10  18  16        -   -   -  -  -
--------------------------------------------------------------------------------------

Достижения 
 Обладатель Кубка Мэра Москвы (2009)
 Третье место на Кубке Мэра Москвы (2010)
 Участник Кубка Шпенглера (2010)
 Чемпион Белоруссии (2006)
 Участник Евротура (2010)
 Второе место на Кубке Мэра Москвы (2008)
 Обладатель Кубка Федерации России (2003)
 Обладатель Кубка Гагарина (2013)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Автомобилист»